Ryżany – wieś na Ukrainie, w obwodzie lwowskim, w rejonie buskim
 Ryżany – wieś na Ukrainie, w obwodzie żytomierskim, w rejonie horoszowskim